

Lieux
 Maréville est une ancienne commune française aujourd'hui intégrée à Laxou, Meurthe-et-Moselle. Maréville était connu pour son asile psychiatrique établi depuis le début du .

Personnes liées 
Bénédict Morel, directeur de l'asile psychiatrique de Maréville de 1848 à 1856 ;
Louis de Sainte de Maréville, footballeur.

Voir aussi 
Maresville